Пехотная дивизия () — комбинированное армейское соединение вермахта.

Введение 

Впервые в истории Германии объединение полков в дивизии было использовано Фридрихом II Великим при реформировании им прусской армии. Позже дивизии появились в других армиях германских государств. К середине XIX века Пруссия являлась одним из наиболее сильных государств Германского союза, претендуя на лидерство в нём. В результате серии войн с Данией, Австрийской и Французской империями Пруссии удалось под своей эгидой объединить Германию — создав Германскую империю. Армия империи () состояла из войск Пруссии, Саксонии, Вюртемберга и Баварии. Каждое королевство имело своё собственное военное Министерство, а баварские вооружённые силы — и особую нумерацию частей. Дивизия считалась основной тактической армейской единицей, способной вести самостоятельные боевые действия, поскольку включала в себя все три основных рода войск — пехоту, кавалерию и артиллерию. Именно поэтому в германской армии, в отличие от вооружённых сил других стран, дивизии не подразделялись по родам войск. Данная организация сохранилась до начала Первой мировой войны.

В ходе Первой мировой войны, в условиях позиционной войны, дивизии были реорганизованы: в её состав включены инженерные подразделения и выделена кавалерия для формирования отдельных кавалерийских бригад. К концу войны в составе рейхсвера было сформировано 218 дивизий. В результате Версальского договора, заключённого после поражения Германской империи, вооружённые силы образованной Веймарской республики должны были быть ограничены 100-тысячной сухопутной армией — рейхсвером (). Территория Германии была разделена на семь военных округов, к каждому из которых было приписано по одной пехотной дивизии, ещё три кавалерийские составляли мобильный резерв. Однако, стараниями начальника управления сухопутными войсками () Г. фон Секта, являющегося фактически главнокомандующим рейхсвером, был разработан план создания армии из тридцати пяти дивизий. На основе существующих пехотных дивизий в результате тайной мобилизации должна была быть развёрнута 21 пехотная дивизия. Ещё семь планировалось сформировать на базе территориальных резервных батальонов.

После прихода национал-социалистов к власти в Германии и формирования ими правительства во главе с А. Гитлером началось быстрое развитие вооружённых сил Германии. После смерти рейхспрезидента П. фон Гинденбурга Гитлер отменил пост президента и принял на основании результатов плебисцита полномочия главы государства сам, выбрав себе титул «Фюрер и рейхсканцлер», рейхсвер был приведён к присяге на верность ему лично. В 1934 году был реализован «план Секта» и германские вооруженные силы были развернуты до 36 дивизий, из них 3 кавалерийские. 16 марта 1935 года на основе рейхсвера создаются новые вооружённые силы нацистской Германии — вермахт (), в стране вновь вводится всеобщая воинская повинность. К 1938 году в составе вермахта было создано уже 35 пехотных дивизий. В процессе подготовки ко Второй мировой войне и в ходе её было сформировано 294 пехотных дивизий, которые составляли около 80 % от общей численности сухопутных войск вермахта.

Структура пехотной дивизии

Штаб

Пехотные полки

Артиллерийский полк

Дивизионные части

Дивизионные части обеспечения 

На 22 июня 1941 года
На границе СССР, дивизия имела по штату  17.734ч.л.с., но многие имели более 20.783ч.л.с., за счет дополнительных рот и подразделений, снятых с дивизий в Европе, и направленных к границе.
Дивизии формировавшиеся с 1934 по 1939 год имели численность 16.860 
(518о/102гр/2573м.о/13667с).

2 октября 1943 года штатное расписание пехотных дивизий было заменено новым, в соответствии с которым численность пехотной дивизии должна была составлять 10 708 человек и 2005 хиви.

Мобилизационный план пехотной дивизии вермахта

Тактика и вооружение 
В межвоенный период в Германии получила широкое распространение теория блицкрига, разработанная в начале века и усовершенствованная Г. Гудерианом, основанная на тесном взаимодействии танковых и пехотных соединений при поддержке авиации. Причём пехотные подразделения должны быть полностью моторизованы, то есть оснащены колёсным и гусеничным автотранспортом. Однако из-за наложенных на Германию ограничений в вооружении армии и недостатка ресурсов провести тотальную моторизацию пехотных соединений рейхсвера не представлялось возможным. Ввиду этого командованием было принято решение о реорганизации пехотных дивизий и разделении их на мотопехотные (моторизованные) и просто пехотные. В дивизиях второго типа полностью моторизованным был только разведывательный батальон. С середины 20-х и до начала 30-х годов рейхсвер получил самый большой опыт в тактике моторизованной войны и был лучше всего подготовлен к ведению крупномасштабных манёвренных операций, что заложило основу успешных действий в 1939—1940 годов.

Согласно германским уставам, пехотным соединениям в наступлении отводилась роль поддержки действий танковых и моторизованных войск: штурм узлов и оборонительных рубежей, захват и удержание местности, ликвидация окружённых группировок противника, обеспечение флангов и коммуникаций наступающих сил. При наступлении на подготовленную оборону противника германская пехота применяла такие способы ведения боя, как просачивание и непосредственно прорыв. В первом случае мелкие группы наступающих проникали в глубину обороны противника и с началом наступления атаковали огневые позиции, командные пункты или целые участки обороны. Одним из примеров применения тактики просачивания были успешные действия пехотных дивизий 5-й танковой армии вермахта в начальной фазе Арденнской операции. При прорыве перед началом наступления проводилась короткая артиллерийская подготовка с применением всей имеющейся в наличии артиллерии. Огонь велся в основном по переднему краю противника. Затем пехота, поддержанная штурмовыми орудиями, переходила в атаку. Подобный способ полностью оправдал себя в 1941—1942 годах. Позднее с ростом потерь и снижением уровня подготовки пехота вермахта утратила возможность успешно взламывать глубокоэшелонированную оборону противника, что вынудило германское командование перекладывать всю тяжесть боёв в наступлении на танковые и моторизованные части.

В обороне пехотным соединениям вермахта ставилась задача удерживания оборонительных рубежей и пунктов. Согласно расчетам германского командования сухопутных войск фронт обороны пехотной дивизии должен был не превышать десяти километров, что позволяло создать эшелонированную систему, состоящую из связанных между собой опорных пунктов. Особое внимание уделялось использованию рельефа местности — так, практиковалось обустройство основных позиций на обратном скате возвышенностей с созданием укреплённой передней полосы обеспечения, расположенной на гребнях высот. Во второй половине войны в условиях, когда немецким войскам приходилось отражать атаки противника с применением больших сил бронетехники, стала применяться тактика «противотанкового фронта» (). В этом случае противотанковые средства на танкоопасных направлениях, объединённые общим командованием, скрытно размещались за оборонительными позициями. Пехоте не ставилась задача борьбы с танками противника, главным было отсечь их от пехотной поддержки. В случае прорыва обороны одними лишь танками противника они попадали под сосредоточенный огонь замаскированных противотанковых и артиллерийских средств, а находящиеся в резерве танковые части контрударом восстанавливали положение. В конце войны основные усилия военного руководства нацистской Германии направлялись на поддержание высокой боеспособности танковых и моторизованных дивизий, которые в качестве «пожарных команд» перебрасывались с одного кризисного участка фронта на другой. Это привело к остаточному принципу при выделении ресурсов на создание новых и переукомплектование прежних пехотных соединений. В результате количество боеспособных пехотных дивизий неуклонно сокращалось, они представляли собой по численности усиленные пехотные полки. Недостаток соединений на передовой приводил к тому, что ширина оборонительной линии дивизии стала составлять 20—25 километров, что делало невозможным построение глубокоэшелонированной обороны.

Вооружение пехотной роты состояло из 132 карабинов, 47 пистолетов, 16 пистолетов-пулеметов и 12 пулеметов. Самым массовым стрелковым оружием немецкой пехоты являлся карабин Mauser 98k, а основой огневой мощи — единый пулемёт MG-34. Пистолетами-пулемётами MP 38/40 были вооружены лишь командиры отделений, взводов и рот. Массово ими вооружались только тыловые части. Поступающие во второй половине войны новые образцы огнестрельного оружия (штурмовые винтовки StG 44, пулемёты MG 42, 120-мм миномёты Granatwerfer 42, гранатомёты Панцерфауст) . Однако ввиду приоритета, отдаваемого танковым и моторизованным соединениям вермахта и войск СС, комплектование пехотных дивизий производилось по остаточному принципу, и полностью провести перевооружение всех линейных частей не представлялось возможным.

Сравнение пехотной дивизии вермахта и стрелковой дивизии РККА

См. также 
 Танковая дивизия вермахта
 Список дивизий вермахта и войск СС

Примечания

Литература 
на русском языке
 
 
 
 
на английском языке

Ссылки 
 
 
   

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Типы воинских формирований по странам